НГАУ:
 Нгау — остров в Фиджи.
 НГАУ — университет в Новосибирске.